Ženská čtyřhra Rogers Cupu 2019 probíhala v první polovině srpna 2019. Do deblové soutěže torontského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-nizozemský pár Ashleigh Bartyová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Schuursová nastoupila s Annou-Lenou Grönefeldovou. Spoluhráčkou Bartyové se stala Viktoria Azarenková, s níž skončila v semifinále na raketách Krejčíkové a Siniakové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal německo-nizozemské turnajové čtyřky Annu-Lenu Grönefeldovou a Demi Schuursovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a po dvou grandslamech získaly třetí společnou trofej. Krejčíková vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Siniakovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (semifinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (finále)
  Kirsten Flipkensová /  Sie Su-wej (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (2. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Ashleigh Bartyová (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2019